Narine – polska wokalistka ormiańskiego pochodzenia
 Sunil Narine – trynidadzki krykiecista